Рекультиват (лат. re — приставка, обозначающая возобновление; cultivo — возделывание; cultio agri - земледелие) — это вещество промышленного и/или ископаемого происхождения, предназначенное для рекультивации, восстановления и улучшения физико-химических свойств почвы, с последующим повышением плодородия.

К природным рекультиватам следует относить: компост, перегной, донный ил, сапропель, кремнийсодержащие породы и прочее природные вещества, обеспечивающие процесс рекультивации почвы.

Рекультивация 

Комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению земель и водных ресурсов, плодородие которых в результате человеческой деятельности существенно снизилось. Целью проведения рекультивации является улучшение условий окружающей среды, восстановление продуктивности нарушенных земель и водоёмов.

Материалы для приготовления рекультиватов 

Материалами для приготовления рекультиватов являются: леонардит, сапропель, ил, торф, осадочные породы в виде натуральных минералов: трепел, каолин, глауконит, диатомит, а также растительные отходы и побочные продукты промышленных производств, и другие органические наполнители.

Применение 

Рекультиваты применяют под все культуры, примерно в тех же дозах, что и минеральные удобрения (200—400 кг/га). Вносят их в пару (что значит разбросать по свежевспаханому полю, например перед посадкой растений), под вспашку и перепашку, в лунки при посадке рассады, и т.п. По удобрительным свойствам рекультиваты не уступают минеральным удобрениям. Группой учёных НП ООО «Синта» проведен ряд испытаний по процентному соотношений различных кремийсодержащих пород с добавлением органики и последующей активацией смеси органическими аминокислотами, в результате чего получено усовершенствованное вещество (Рекультиват), выступающее активизацией природной функции рекультивации почвы, способствующей повышению плодородия, детоксикации почв, снижению почвоутомления, повышению засухоустойчивости и устойчивости растений к заболеваниям.

Ссылки 
https://web.archive.org/web/20180903235830/https://cinta.bio/chto-oznachaet-termin-rekultivat/

http://propozitsiya.com/polipshennya-rodyuchosti-gruntiv-rekultivatami-maybutnye-vzhe-nastalo

https://mediakuzbass.ru/newspapers/63109.html#/news-text
Почвоведение
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=FBKR_2015_47_4_11

https://green-world.org.ua/ru/ru-problemy-ekologii/kak-vosstanovit-plodorodie-pochvy\

https://green-world.org.ua/ru/ru-problemy-ekologii/preimushchestva-organicheskih-udobreniy

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F?veaction=edit

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14